Termenul „Leine” se poate referi la:

 Râul Leine, râu din Germania
 Alfeld (Leine) oraș din Saxonia Inferioară, Germania. 
 Gronau (Leine) oraș din Saxonia Inferioară 
 Freden (Leine) o comună din landul Saxonia Inferioară
 Brüggen (Leine) o comună din landul Saxonia Inferioară